Zazuar kan syfta på:

Spanien 

 Zazuar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Zazuar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos,